ciò che è pertinente alla Boemia
 appartenente al gruppo etnico dei boemi
 Boemo, ovvero la lingua ceca

Altri progetti